TBN (англ. To Be Nominated) — «будет номинировано позднее». В практике деловой переписки (в частности, морского бизнеса) означает неопределённое судно, которое будет номинировано позднее для данной перевозки. Также применяется при веерной рассылке при расчётах отфрахтовки или портовых сборов.
 TBN (англ. Total Base Number) — показатель общего щелочного числа. Характеристика автомобильного масла, количество имеющихся в масле щелочных соединений, которые нейтрализуют органические и неорганические кислоты, концентрирующиеся в поддонах картеров дизельных ДВС во время их работы.
 tbn — код ISO 639-3 диалекта барро негро языка тунебо (Tunebo, Barro Negro) из чибчанской семьи (распространён в Северной Колумбии).
 Trinity Broadcasting Network — одна из основных христианских телевизионных сетей в США.
 The Barter Network — коммерческая торговая сеть в США.
 The Buffalo News — основная ежедневная газета в г. Буффало, США.
 ТБН -  телеканал

Примечания